Rio do Cobre pode referir-se a:

 Rio do Cobre - rio brasileiro do estado do Paraná.
 Rio do Cobre - antigo nome do rio Mutamba, em Moçambique.

Desambiguações de topônimos